Фридлянд, Иосиф:
 Фридлянд, Иосиф Бенцианович (1907—1981) — советский учёный-биохимик, доктор биологических наук, профессор.
 Фридлянд, Иосиф Соломонович (1898—1937) — советский архитектор, главный архитектор канала Москва — Волга.